Rostraria carunculata är en ringmaskart som beskrevs av Ehlers 1913. Rostraria carunculata ingår i släktet Rostraria och familjen Amphinomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
carunculata